Devet zgodb je naslov več knjig:

 Devet zgodb (Nabokov), zbirka zgodb ruskega pisatelja Vladimirja Nabokova
 Devet zgodb (Salinger), zbirka zgodb ameriškega pisatelja J. D.-ja Salingerja